Эстонская марка, официально — просто Марка (, мн. ч. Marka) — денежная единица Эстонской Республики с 1918 по 1928 год. Состояла из 100 пенни (, мн. ч. Penni).

Маркой эстонская валюта была названа по примеру немецкой марки.

История 
Решение о вводе в оборот марки было принято 30 ноября 1918 года. Вначале в обращение были запущены казначейские билеты, выпуск которых был разрешен Министерству финансов 9 декабря 1918 года. Изготовление банкнот началось в марте 1919 году на типографии Паальманна в Таллине и литографии Tigmann & Co в Хельсинки. В июле 1919 года изготовление банкнот было переведено в Государственную типографию в Таллине. По своей стоимости одна марка Эстонской Республики была изначально приравнена к выпущенной немецким командованием для занятых губерний бывшей Российской империи «ост-марке». Текст на первых бумажных дензнаках Эстонии был продублирован на четырех местных языках: эстонском, немецком, шведском и русском.

24 февраля 1919 года был основан Банк Эстонии.

30 апреля 1919 года Центральному банку Эстонии было дано эксклюзивное право на эмиссию банкнот.

12 августа 1921 года правительство постановило министру финансов эмитировать разменные купюры в 10 и 25 марок. Монеты появились чуть позднее, в 1922 году. Чеканка монет 1922 года производилась в Германии, чеканку монет марок 1924, 1925 и 1926 годов производила Государственная типография в Таллине. В ходе денежной реформы 1928 года марка была заменена эстонской кроной. Обмен на новую валюту шёл в пропорции один к ста.

Из государственных казначейских билетов в обращении находились 5 пенни, 10 пенни, 20 пенни, 50 пенни, 1 марка, 3 марки, 5 марок, 10 марок, 25 марок, 100 марок, 500 марок и 1000 марок.

Из банкнот в обращение находились 50 марок, 100 марок, 500 марок, 1000 марок, 5000 марок.

Из разменных банкнот в обращении находились 10 и 25 марок.

Из монет в обращении находились 1 марка, 3 марки, 5 марок, 10 марок.

Банкноты

Выпуск 1919 года (Казначейские знаки)

Выпуск 1919 года (Банковские знаки)

Выпуск 1920 года (Казначейские знаки)

Выпуск 1921 года (Банковские знаки)

Выпуск 1922 года (Банковские знаки)

Выпуск 1922 года (Разменные знаки)

Выпуск 1923 года (Казначейские знаки)

Выпуск 1923 года (Банковские знаки)

Выпуск 1927 года (Банковские знаки)

Монеты

Выпуск 1922 года

Выпуск 1924 года

Выпуск 1925 года

Выпуск 1926 года

Примечания

Литература 
 Ivar Leimus «Eesti Vabariigi rahad 1918—1992» Tallinn 1993

Ссылки 
 Бумажные деньги Эстонской Республики
 Бумажные деньги Эстонской Республики
  Монеты эстонской марки на сайте Numista.com

Марка
Деньги Эстонии
XX век в Эстонии